Yo:

 yo — код языка йоруба
  («Ночь») — финская рок-группа

См. также 
 io, йо, ё, уо (кириллица)